Ветра:
 Ве́тра — в балтийских верованиях — обожествлённый ветер. 
 «Ветра» — литовский футбольный клуб из города Вильнюс, существовавший в 1996—2010 годах (до 2004 года представлял город Рудишкес).
 «Ветра» — команда по хоккею с шайбой из города Вильнюс.
 «Ветра» — название стадиона Литовской футбольной федерации в Вильнюсе в 2000-х годах.
 Ветра, Варис (род. 1955) — советский и латвийский актёр театра и кино, режиссёр и предприниматель.
 Ветра, Гундарс (род. 1967) — советский и латвийский баскетболист, форвард.
 Ветра, Марис (1901—1965) — латвийский оперный певец (тенор).